Суперкубок Італії з футболу 2001 — 14-й розіграш турніру. Матч відбувся 19 серпня 2001 року між чемпіоном Італії «Ромою» та володарем кубку «Фіорентіною». Для «Роми» це була перша перемога у цьому змаганні.

Матч

Деталі

Посилання 
 Огляд гри на asromaultras.org  

2001
2001 у футболі
Матчі ФК «Рома»
Матчі ФК «Фіорентіна»
Серпень 2001
2001 в італійському спорті